

Astronomia
 1994 Shane – asteroide della fascia principale

Onomastica
Shane – variante del nome proprio di persona maschile Seán

Letteratura, cinema e televisione
Shane – romanzo western di Jack Schaefer nel 1949
Il cavaliere della valle solitaria (Shane) – film del 1953 basato sul romanzo
Shane – serie televisiva statunitense del 1966 con David Carradine
Shane – serie televisiva britannica del 2004
Shane – attrice pornografica statunitense

Musica
Shane (The Shanes) – rock band svedese attiva dal 1963 al 1969
Shane –  band formata da Peter Cunnah